Градостроительное проектирование (городское проектирование) занимается пространственной конфигурацией, внешним обликом и функциональностью элементов городов или иных населенных пунктов.
Градостроительное проектирование является дисциплиной, находящейся на стыке и синтезирующей подходы городского (урбанистического) планирования, ландшафтного дизайна и архитектуры. Градостроительное проектирование требует понимания политических, социальных и экономических факторов.

Термин urban design (градостроительное проектирование) был предложен в 1956 году на международной конференции в Гарвардской высшей школе дизайна (проектирования) (Harvard Graduate School of Design, GSD).


Изучение 
Градостроительное проектирование изучает:
 Городскую структуру — каким образом местоположения (городские районы) города связаны друг с другом;
 Городскую типологию — пространственные типы и морфологии, влияющие на частоту и интенсивность использование градостроительных структур;
 Доступность — обеспечение простоты и безопасности перемещения через пространства города;
 Узнаваемость — обеспечение понимания предназначения местоположения, а также осознания того, в каком месте находится горожанин в данный момент времени;
 Оживление — проектирование местоположений таким образом, чтобы стимулировать интенсивность использования градостроительных форм горожанами;
 Взаимодополнительное (комплементарное) смешанное использование — такое размещение разнообразных видов активности горожан, чтобы осуществлялось взаимодействие между ними;
 Характер и значение — узнаваемость и оценка различий между местоположениями города;
 Закономерность и случайность — обеспечение баланса единообразия и разнообразия городской среды;
 Гражданское общество — создание местоположений где горожане могут осуществлять политическое взаимодействие как граждане государства, как политические субъекты.
Особое внимание уделяется разработке конфигурации мест общего пользования, в которых осуществляется повседневная деятельность горожан (улицы, площади, парки, общественная инфраструктура).

Разновидностями градостроительного проектирования являются:
 Многофункциональное проектирование
 Транзитно-ориентированное проектирование.

История 
Основы градостроительного проектирования были заложены в Древней Греции (Гипподамова система). Тогда были выделены такие существенные черты города как кварталы и центральная площадь (агора). Тогда же рождается представление об идеальном городе. Томас Мор полагает, что все города одинаковы и тяготеют к форме квадрата. Расстояние между городами должно быть не меньше 20 миль, а ширина улиц должна составлять 20 футов. Внутри дворов должны располагаться сады. Численность идеального города рассчитывалась таким образом: князь представляет четверть города и выбирается из 200 выборных должностных лиц, каждого из которых выбрали по 30 семейств. Таким образом, город состоит из 24 тысяч патриархальных семейств (или домохозяйств). Центр города отводился под общественное место.

В индустриальную эру рост урбанизма породил обратную идею города-сада, который имел в плане круг. Ширина улиц увеличивалась до 120 футов. Особое внимание уделялось при этом созданию или сохранению зеленых зон. В наши дни концепция города-сада возрождается как новый урбанизм. Альтернативу урбанистическому минимализму представляет концепция Экуменополиса.

Работы Джейн Джекобс (Jane Jacobs), Кевина Линча (Kevin Lynch), Гордона Куллена (Gordon Cullen) и Кристофера Александера (Christopher Alexander) стали основой для развития градостроительного проектирования как самостоятельного научного направления.

Гордон Куллен в работе «Выразительность городского ландшафта» (The Concise Townscape) разработал концепцию «последовательного вида», определяя городской ландшафт как последовательность связанных друг с другом пространств-мест.

Кевин Линч предлагает свести теорию градостроительного проектирования к пяти элементам — пути, районы, границы, узлы, ориентиры.

Питер Калторп (Peter Calthorpe) отстаивая идею рационализации городского пространства с обеспечением средней плотности заселения, предлагал осуществлять строительство новых поселений в соответствии с принципами транзитно-ориентированного проектирования.

Билл Хиллиер (Bill Hillier) и Джульен Хансон (Julienne Hanson) в работе «Социальная логика пространства» (The Social Logic of Space, 1984) предложили концепцию «пространственного синтаксиса», в которой раскрывается обусловленность здоровой социальной атмосферы, распространенности асоциальных моделей поведения, моделей экономически-успешного поведения образцами перемещения жителей города, логикой пространственной конфигурации элементов города и жилища, определяющих эти образцы перемещения.

Литература 

 М. Г. Бархин. «Город, структура и композиция» — М.: Издательство «Наука», 1986

См. также 

 Плотность застройки
 Блокированная застройка
 Проект планировки территории
 Урбанистика
 Экология города
 Экономика города

Ссылки 

  5th International Urban Design Conference
  4th International Urban Design Conference 
  2th International Urban Design Conference
  Shenzhen & Hong Kong Bi‐City Biennale of Urbanism & Architecture
  Bat Yam International Biennale of Landscape Urbanism 2010
 Cities of the Future: overview of important urban design elements
 MA Theories of Urban Practice program in New York City
Градостроительство